Pyunik Futbolayin Akumb (), é um clube profissional de futebol da Armênia. É um dos mais populares clubes de futebol da Armênia, cujos jogos em casa são disputados no Hanrapetakan Stadium, na cidade de Yerevan.

História 
Fundado em 1992, Pyunik é o maior vencedor do Campeonato Armênio com onze títulos, juntamente com quatro Copa da Armênia e 5 Supercopa da Armênia. O Clube é considerado na Armênia como um dos mais populares clubes desde a criação da Armenian Premier League em 1992. Foi fundado como o nome de Homenetmen Yerevan até a temporada 1995-96 quando foi renomeado como Pyunik FC. Depois de Ganhar o título por duas vezes seguidas, começaram problemas financeiro no clube, e este se desfez em 1999.

A nova era do Pyunik começou em 2001, quando ele foi diretamente disputar a 1° divisão sem disputar sequer um jogo em ligas inferiores. o dono do clube, o rico empresário Armênio Ruben Hayrapetyan, trouxe vários jogadores estrelas para o clube, como Artavazd Karamyan e Arman Karamyan de outros clubes armênios. FC Pyunik não satisfeito trazendo mais alguns jogadores e treinadores estrangeiros de Mali, Camarões, Argentina e depois da Romênia. Essas melhorias retornaram em rápidos resultados e conquistou no mesmo ano a Premier League e Copa da Armênia em 2002. Mais tarde pela primeira vez na história da armênia independente avançou para a 2° rodada da Liga dos Campeões da UEFA. Posteriormente o clube ganhou o título nacional 9 vezes seguidas.

Rivalidade 
Os dois principais rivais do Pyunik são Ararat e Banants. No entanto a rivalidade com Ararat é muito mais feroz do que com o Banants. A razão para isso é porque Ararat é conhecido por ser o clube mais amado de Yerevan por causa de suas realizações na época da União Soviética. E a rivalidade com o Banants baseou-se inicialmente na região de Kotayk. E só foi movido para Yerevan em 2001. Outra rivalidade entre Pyunik e Banants é competir qual academia de juventude é melhor, já que os dois os melhores formadores de jovens jogadores do país.

Academias da Juventude 
Ao longo dos anos Pyunik provou que tem a mais forte juventude escolar do futebol na Armênia. A prova é que a maioria dos mais jovens jogadores da seleção passaram pelo Pyunik na juventude. Além disso em 2005 o Seleção Armênia de Futebol Sub-19 participou da fase final do Europeu Sub-19 de Futebol. Alguns exemplos do jogadores são Edgar Manucharyan, Robert Arzumanyan, Gevorg Ghazaryan, Apoula Edel e Henrikh Mkhitaryan, que começaram a representar a Seleção Armênia de Futebol bem jovens.

Conquistas 
 Armenian Premier League: 15
(1992, 1995-96, 1996-97, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014/15, 2021/22)

 Copa Independência da Armênia: 8
(1996, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012-13, 2013-14, 2014-15)

 Supercopa da Armênia: 9
(1997, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015)

Em competições europeias

Ligações externas 
 Página oficial

Pyunik
Clubes de futebol fundados em 1992